Villa Santa Rosa puede referirse a:

 Villa Santa Rosa, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Villa Santa Rosa, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Villa Santa Rosa, localidad de la Provincia de San Juan, Argentina; o
 Villa romana de Santa Rosa en Córdoba (España).